Cape Agulhas bezeichnet:
 Kap Agulhas, südlichster Punkt Afrikas
 Cape Agulhas (Gemeinde), Gemeinde am südlichsten Punkt Afrikas